Live in Krefeld est un album live de Nina Hagen. Pour ce live à Krefeld un double album a été réalisé.

Morceaux

CD1
1. Schritt Fur Schritt Ins Paradies  
2. Schachmatt  
3. Revolution  
4. Frequenzkontrolle  
5. Das Veilchen  
6. Höllenzug
7. Zero Zero UFO  
8. Tiere  
9. African Reggae  
10. Nina For President  

CD2
11. Revolution Ballroom  
12. Im Gonna Live The Life  
13. My Sweet Lord  
14. Born To Die In Berlin  
15. Der Wind Hat Mir Ein Lied erzahlt  
16. Pank  
17. My Way  
18. Freiheitslied  
19. Riesenschritt  
20. Ska
21. Deutschland ich liebe dich
22. TV Glotzer [White Punks On Dope]
23. Ave Maria

Album de Nina Hagen
Album publié par Virgin Records